Rádio Jornal A Verdade localiza-se na cidade de São José, no estado de Santa Catarina, Brasil. É uma ex-afiliada a Rádio Record que estreou em 11 de julho de 2011 e pertencia ao Grupo RIC, a mudança de donos e programação ocorreu juntamente com a mudança de faixa. Originada dos 1470 kHz é atualmente captada em 107.3 MHz, por enquanto com uma programação de expectativa através de músicas adultas. A nova administração que executa o projeto é do grupo MundialMix. 

Vai ao ar em 19 de dezembro a nova radio FM popular da Grande Florianópolis: a Magia 107,3, originalmente conhecida há muitos anos como Jornal a Verdade, de Manoel de Menezes. Agora pertence a família Lohn (Imperatriz) e vem disputar o mercado com fortes players: Regional, Massa, Band e Cidade. 

O estúdio fica no Shopping Mundo Car, na Br-101, e a antena de 4 Kw no Morro da Cruz. Quem vai tocar a emissora é um especialista da área, Duran Silveira, que já implantou sete emissoras em Santa Catarina, entre elas duas Atlântida. Além de coordenar o produto, vai estar no microfone das 6 às 9 horas.

Ligações externas 
 

Jornal A Verdade
Estações de rádio fundadas em 2011
Fundações em Santa Catarina em 2011